Hinterbrühl steht für:

 Hinterbrühl, Gemeinde in Österreich
 Hinterbrühl (München), Quartier im Münchner Stadtteil Thalkirchen
 Hinterbrühl (Gemeinde Marbach), Ortschaft der Gemeinde Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterbrühl (Gemeinde Pitten), Ortsteil von Pitten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gasthof Hinterbrühl, denkmalgeschütztes Bauwerk im Münchner Quartier Hinterbrühl
 Hinterbrühler See, Gewässer im Münchner Quartier Hinterbrühl